Гречаник Віктор Васильович — скульптор,
 Гречаник Ігор Вікторович — скульптор.
 Гречаник Олексій Михайлович — рядовий Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.

Також 
 Гречаники — село Бориспільського району (колишнього Переяслав-Хмельницького),
 гречаники — страва української кухні, що готується з м'яса і гречки.

Українські прізвища